Berle může být:

 Berle – hůl sloužící jako pomůcka při chůzi
 Berle (povídka) – hororová povídka českého spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka